Albert Pettersson –  sollevatore svedese
 Allan Pettersson –  compositore svedese
 Ann-Sofi Pettersson – ginnasta svedese
 Carl Axel Pettersson – giocatore di curling svedese
 Erik Pettersson – ciclista svedese
 Fredrik Pettersson – hockeista su ghiaccio svedese
 Gösta Pettersson – ciclista svedese
 Göta Pettersson – ginnasta svedese
 Ingvar Pettersson – marciatore svedese
 Isak Pettersson – calciatore svedese
 Jörgen Pettersson – calciatore svedese
 Lennart  Pettersson – pentatleta svedese
 Molly Pettersson Hammar – cantautrice svedese
 Otto Pettersson – chimico e oceanografo svedese
 Ronney Pettersson – calciatore svedese
 Simon Pettersson – discobolo svedese
 Stefan Pettersson – calciatore svedese
 Stefan Pettersson – hockeista su ghiaccio svedese
 Sten Pettersson – ostacolista e velocista svedese
 Sture Pettersson – ciclista svedese
 Tomas Pettersson – ciclista svedese
 Torsten Pettersson – poeta e scrittore finlandese
 Wivan Pettersson – nuotatrice svedese